Keszthelyi László (1732–1809) piarista pap, gimnáziumi igazgató
 Keszthelyi László (1935–2001) motorversenyző
 Keszthelyi László jégkorongozó